Sołowiow (Соловьёв) popularne nazwisko rosyjskie pochodzące od rzeczownika pospolitego соловей (słowik).

 Anatolij Sołowjow (ur. 1948) – radziecki kosmonauta
 Leonid Sołowjow (1906-1962) – radziecki pisarz i scenarzysta
 Siergiej Sołowjow (1820-1879) – rosyjski historyk
 Władimir Siergiejewicz Sołowjow (1853-1900) – rosyjski myśliciel, teolog, poeta i publicysta
 Władimir Aleksandrowicz Sołowjow (ur. 1946) – radziecki kosmonauta
 Władimir Rudolfowicz Sołowjow (ur. 1963) – rosyjski dziennikarz radiowy
 Nikołaj Nikołajewicz Sołowjow (1931-2007) – radziecki zapaśnik.
 Pawieł Aleksandrowicz Sołowjow (1917-1996) – radziecki konstruktor silników lotniczych